Надеждинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Надеждинский сельсовет — в Башкирии
 Надеждинский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Надеждинский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.

 упразднённые
 Надеждинский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (1925—1939)
 Надеждинский сельсовет — в Шпаковском районе Ставропольского края.